Домашний чемпионат Британии 1903 (или «Домашний международный чемпионат 1903», ) — двадцатый розыгрыш Домашнего чемпионата Британии, футбольного турнира с участием сборных четырёх стран Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Победителем соревнования стали сразу три сборные (Англия, Шотландия и Ирландия), набравшие равное количество очков, что было единственным критерием при определении чемпиона (дополнительные показатели типа разницы голов в то время ещё не использовались).

Сборная Ирландии впервые в своей истории стала победителем турнира (хотя и «разделённым»), а также впервые в истории обыграла шотландцев в Глазго.

Турнир прошёл на следующий год после трагедии на «Айброкс», в которой погибло 26 человек.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Победители

Составы победителей 
  Сборная Англии

  Сборная Ирландии

  Сборная Шотландии

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Домашний чемпионат 1902/03 на сайте Englandfootballonline
 Домашний чемпионат 1902/03 на сайте EU-football.info
 Домашний чемпионат 1902/03 на сайте RSSSF

1903
Футбол в Англии в сезоне 1902/1903